Urubamba (stad), een stad in Peru
Urubamba (provincie), een provincie van Peru
Urubamba (rivier), een rivier in Peru
Urubamba (geslacht), een geslacht van veldsprinkhanen